Maftei este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Maftei (n. 1970), regizor și scenarist român
 Ernest Maftei (1920-2006), actor român
 Gheorghe Maftei (artist plastic) (1935-2021), artist plastic român 
 Gheorghe Maftei (bober) (1939-2006), bober român
 Gheorghe Maftei (halterofil) (n. 1955), halterofil român 
 Ioan Maftei-Buhăiești (1941-2016), scriitor și profesor de matematică român
 Paramon Maftei (1935-2009), tenor român
 Vasile Maftei (n. 1981), jucător de fotbal român

Nume de familie românești